North Beach ist der Name folgender Orte:

in Antarktika
 North Beach (Antarktika), Strand an der Pennell-Küste, Viktorialand, Ostantarktika

in Australien;
 North Beach (Western Australia), Vorort von Perth

in Neuseeland:
 North Beach (Christchurch), Vorort

Südafrika:
 North Beach (Durban)

in den Vereinigten Staaten:
 North Beach (Florida), CDP
 North Beach (Miami Beach), Stadtteil
 North Beach (San Francisco), Stadtteil
 North Beach (Maryland)
 North Beach (New Hampshire)
 North Beach (New Jersey), Community
 North Beach (New York)
 North Beach (Oregon)
 North Beach (Corpus Christi, Texas), Stadtteil

Siehe auch:
 Nordstrand